Sicht steht für:

 Fernsicht
 Sichtweite (horizontal)
 Sichttiefe (in Gewässern)
 Sichtverbindung im Funkwesen
 subjektive Ansicht, siehe Meinung
 Sicht (Datenbank), eine spezifische Relation in der Datenbanktechnik
 Beschreibungssicht als Komponente der Architektur integrierter Informationssysteme, siehe ARIS
 Sicht auf ein Softwaresystem, siehe 4+1 Sichtenmodell
 Wortwitzig für einen fiktiven Ort: Schönes Wetter in Sicht

Siehe auch:

 Sichte
 Sichten
 Sichter
 Sichtfeld
 Sichtung
 Visur